Аркін () — прізвище.
  (нар. 19 серпня 1956 р.) — американський актор і режисер, син Алана Аркіна.
 Алан Аркін (нар. 26 березня 1934 р.) — американський актор, режисер, музикант і співак.
  (1904—1983) — радянський архітектор, син Юхима Ароновича Аркіна.
  (1894—1982) — польський офтальмолог.
  (нар. 15 травня 1956 р.) — американський аналітик і журналіст.
  (1899—1957) — радянський мистецтвознавець.
  (1906—1980) — американський поет-пісняр, батько Алана Аркіна.
  (1941—1991) — американський актор.
  (нар. 7 жовтня 1987 р.) — гравець в американський футбол. 
  (1923—2002) — американський математик.
  — ізраїльсько-американська математик та інформатик.
 Йоанн Аркін (нар. 15 квітня 1988) — мартиніканський і французький футболіст.
  (нар. 21 березня 1959 р.) — американський актор, син Алана Аркіна.
  (1924—1993) — російська балетознавець.
 Сидір Аркадійович Аркін (1904—1964) — український композитор і диригент.
 Юхим Аронович Аркін (1873—1948) — радянський лікар-психолог, педагог.
  (1912—1994) — радянський альпініст.

Див. також 
 Аркін (значення)